Алакаев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Алакаев, Мухамед Хабалович — народный артист РСФСР (1971).
 Алакаев, Хамзат — советский колхозник, депутат Верховного Совета СССР.

Алакаев - башкирская фамилия. Источник: https://vatandash.ru/articles/vserossiyskaya-perepis-naseleniya-2020/2021-01-29/kak-ya-izuchal-svoyu-rodoslovnuyu-1211885